Добегнев () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшелецко-Дрезденецкий повят, Любушское воеводство. Население — 7010 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бежвник
 Гмина Члопа
 Гмина Дрезденко
 Гмина Кшиж-Велькопольски
 Гмина Старе-Курово
 Гмина Стшельце-Краеньске

География 
Озёра: Чарне и др.

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Любуского воеводства